Григорий Гершуни: Гершуни, Григорий Андреевич (1870—1908) — руководитель боевой организации эсеров.
 Гершуни, Григорий Викторович (1905—1992) — российский и советский учёный-физиолог животных и человека, член-корреспондент АН СССР и РАН. Племянник Г. А. Гершуни (1870—1908).
 Гершуни, Григорий Зеликович (Зиновьевич) (1929—1999) — советский физик.